O Torneio de Candidatos de 1968 foi a etapa final do ciclo de 1967–1969 para escolha do desafiante ao título do Campeonato Mundial de Xadrez. O torneio foi disputado nas cidades de Kiev, Moscou, Malmö, Amsterdã, Porec, Sucumi e Belgrado, com o formato de Sistema eliminatório com oito participantes. Boris Spassky venceu novamente a competição e se habilitou a desafiar o então campeão mundial Tigran Petrosian.

Torneios de Candidatos
Desporto na União Soviética em 1968
1968 no xadrez
Desporto na Iugoslávia em 1968
Desporto nos Países Baixos em 1968
Desporto na Suécia em 1968
Competições de xadrez da União Soviética